Puchar Ameryki Północnej w bobslejach 2014/2015 rozpoczął się 13 listopada 2014 w Park City, a zakończył 8 lutego 2015 roku również w Park City.

Kalendarz

Klasyfikacje

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Bibliografia 
 

2014 w bobslejach
2015 w bobslejach
2014 w Stanach Zjednoczonych
2014 w Kanadzie
2015 w Stanach Zjednoczonych